Il Citi Open 2011 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 1ª edizione del Citi Open, che fa parte della categoria International nell'ambito del WTA Tour 2011. Si gioca a College Park presso Washington dal 25 al 31 luglio 2011.

Partecipanti

Teste di serie 

 Ranking al 18 luglio 2011.

Altre partecipanti 
Giocatrici che hanno ricevuto una Wild card:
  Eugenie Bouchard
  Misaki Doi
  Nadia Petrova
  Sloane Stephens

Giocatrici passate dalle qualificazioni:

  Madison Brengle
  Ryoko Fuda
  Alexandra Mueller
  Petra Rampre

Campionesse

Singolare 

 Nadia Petrova hanno battuto in finale  Shahar Peer, 7–5, 6–2.
È stato il 1º titolo dell'anno per Nadia Petrova, il 10° della sua carriera.

Doppio 

 Sania Mirza /  Jaroslava Švedova hanno battuto in finale  Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva, 6–3, 6–3

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
WTA Tour 2011